Шмелевка — название населённых пунктов в России:
 Шмелевка — посёлок в Неманском районе Калининградской области.
 Шмелевка — деревня в Белинском районе Пензенской области.
 Шмелевка — деревня в Кадомском районе Рязанской области.
 Шмелевка — деревня в Арсеньевском районе Тульской области.
 Шмелевка — село в Старомайнском районе Ульяновской области.